Ку́нце () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Гансєрг Кунце (; 1959) — німецький легкоатлет, олімпійський медаліст (1988).
 Ґустав Кунце (; 1793—1851) — німецький ботанік, міколог, зоолог (ентомолог).
 Карл Ернст Отто Кунце (; 1843—1907) — німецький ботанік та мандрівник, відомий своїми спробами реформувати ботанічну таксономію.
 Кахена Кунце (; 1991) — бразильська яхтсменка, олімпійська чемпіонка (2016).
 Райнер Кунце (; 1933) — німецький письменник, перекладач літератури, дисидент НДР.

Див. також 
 Кунц

Німецькі прізвища